Aristocrat Leisure Limited — австралийский производитель игровых автоматов, который имеет свою административную и исследовательскую штаб-квартиру в пригороде Сиднея Норт-Райд. Она имеет офисы по маркетингу и развитию в Южной Африке, России и Соединенных Штатах.

Aristocrat-крупнейший производитель игровых автоматов в Австралии и один из крупнейших производителей игровых автоматов в мире, в настоящее время уступающий только международным игровым технологиям.[требуется цитирование]

История 
Компания выпустила свою первую машину в 1953 году и была зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже в 1996 году. Компания была основана Леном Эйнсвортом, чья семья[1] владеет значительной долей в компании, но в настоящее время является председателем другой игровой компании, Ainsworth Game Technology. Компания Aristocrat имеет лицензию на распространение игровых автоматов и других игровых продуктов в более чем 200 юрисдикциях (обратите внимание, что многие страны, такие как Австралия, имеют несколько различных юрисдикций с лицензиями на игры).

Генеральный директор Aristocrat обвинил кризис низкокачественных ипотечных кредитов в США в плохих финансовых результатах в 2008 году[2], несмотря на то, что конкурирующие компании пережили рекордный рост[3] за тот же период времени. В результате ожидаемого снижения доходов генеральный директор принял радикальные меры по сокращению бюджета, включая масштабное сокращение персонала во всех областях бизнеса.[4] Компания снова столкнулась с трудными рыночными условиями в 2009 году, и весь её год привел к чистому убытку в размере 157,8 миллиона долларов.[5]

В 2011 году компания достигла соглашения с AGLC о предоставлении оборудования и игр для сети терминалов видео-лотереи Альберты.[6]

В июле 2014 года Aristocrat согласилась купить Технологии видеоигр примерно за 1,3 миллиарда долларов, чтобы утроить свой североамериканский бизнес на фоне падения прибыли в Австралии.[7] 10 августа 2017 года компания приобрела разработчика мобильных игр Plarium за 500 миллионов долларов для участия в мобильных играх.[8] 30 ноября 2017 года компания приобрела разработчика мобильных игр Big Fish Games за 990 миллионов долларов США.[9]

С марта 2017 года генеральным директором стал Тревор Крокер, бывший исполнительный вице-президент по глобальным продуктам, сменивший Джейми Оделла.[10][11]

В июле 2019 года Aristocrat подала в суд на Эйнсворта, утверждая, что они использовали проприетарный код и медиа-активы, просочившиеся бывшим сотрудником Aristocrat, для создания клона своих популярных игр Lightning Link.[12][13]

В 2020 году Aristocrat ребрендируется и теперь называется Aristocrat Gaming (вместо Aristocrat Leisure) и меняет свой фирменный стиль на более яркий и красочный.[14]

Продукты и партнерства 
Помимо игровых автоматов с вращающимися барабанами, компания интересуется системами азартных игр (компьютеризированными сетевыми системами, управляющими игровыми автоматами), компьютеризированными моделями карточных игр, электронными настольными играми и связанными системами джекпота (такими как запатентованные системы гиперссылок). Компания разработала систему питания барабанов, где игроки покупают барабаны вместо линий, выигрывают комбинации в стандартной конфигурации.

Самыми выдающимися продуктами Aristocrat были игровые установки, которые размещают большие прогрессивные джекпоты на нескольких машинах, включая серию Lightning Link. Сериал приобрел значительную популярность, вплоть до того, что «Аристократ» лицензировал фирменные зоны в нескольких североамериканских казино, посвященных исключительно машинам.[15][13][12][16]

Компания имеет ряд дистрибьюторских партнерств, в том числе Sammy Corporation в Японии.[требуется цитирование]

В США компания Artistocrat лицензировала игры Grand Vision Gaming в Монтане для использования на терминалах видеотрансляций.[17]

Примечания